OSN son unas siglas que pueden referirse a:

 La Orquesta Sinfónica Nacional de México, orquesta mexicana;
 La Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica, orquesta costarricense;
Orbit Showtime Network, proveedora satélital de televisión, que opera en Oriente Medio y el Norte de África;
 La Orquesta Sinfónica de Navarra;
 Las Obras Sanitarias de la Nación, empresa pública argentina;
 El Observatorio de Sierra Nevada, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, España.

Siglas